Il doppio femminile del Japan Open Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Miho Saeki e Yuka Yoshida erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Sung-Hee Park e Shi-Ting Wang.

Kimiko Date e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 7–6, 6–7, 6–3 Amy Frazier e Kimberly Po.

Teste di serie
 Sabine Appelmans /  Kyōko Nagatsuka (quarti)
 Amy Frazier /  Kimberly Po (finale)
 Laurence Courtois /  Nancy Feber (primo turno)
 Karin Kschwendt /  Rene Simpson (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Japan Open Tennis Championships 1996